Dubán Santiago Erazo Medina (n.Bogotá, Colombia; 8 de noviembre de 1996) es un futbolista colombiano. Juega como defensa.

Trayectoria

Llaneros 
Se formó en la categorías inferiores del club bogotano Independiente Santa Fe. En el 2016 es cedido por parte del Independiente Santa Fe al Llaneros en donde debuta profesionalmente en la Categoría Primera B.

Cúcuta Deportivo 
Tras disputar algunos partidos en Llaneros y tener un buen rendimiento, pasa al Cúcuta Deportivo a inicios del 2017, donde jugaría muy pocos partidos.

Independiente Santa Fe 
En el segundo semestre del 2017 y por pedido del técnico uruguayo Gregorio Pérez regresa a Independiente Santa Fe. Debutaría contra el Atlético Bucaramanga en un partido por la Liga Águila donde tendría un rendimiento sobresaliente.

Clubes 

Nacidos en Bogotá
Futbolistas de Colombia
Futbolistas bogotanos
Futbolistas del Club Llaneros
Futbolistas del Cúcuta Deportivo
Futbolistas del Independiente Santa Fe